Never Let You Go – singolo dei New Kids on the Block del 1994
 Never Let You Go – singolo dei Third Eye Blind del 2000
 Never Let You Go – singolo di Dima Bilan del 2006
 Never Let You Go – singolo dei Rudimental del 2015
 Never Let You Go – singolo di Kygo del 2017